Yukawa se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Junichi Yukawa
 Matao Yukawa